Förbundskansler kan avse:

 Förbundskansler (regeringschef) – en generisk benämning på den ämbetsinnehavare som är vanligtvis den förste bland jämlikar i en suverän stats ledningsorgan
 Förbundskansler (Nordtyska förbundet) – preussiske kungens konstitutionellt ansvarige rådgivare Otto von Bismarck 1867–1871, tyska Bundeskanzler
 Tysklands förbundskansler – Tysklands regeringschef 1949–, tyska Bundeskanzler
 Österrikes förbundskansler – ordförande i Österrikes regering 1918–, tyska Bundeskanzler Österreichs
 Schweiz förbundskansler – chef för förbundskansliet i Schweiz

Se även
 Tysklands rikskansler – Tysklands regeringschef 1871-1945